Poynting puede referirse a los siguientes artículos:

 Al físico inglés John Henry Poynting.
 Al vector Poynting.
 A su teorema: Teorema de Poynting.